El Prado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Prado, Tamaulipas, Llera, 
 El Prado, Comitán, 
 El Prado, Yajalón, 
 El Prado, Tumbalá,

Spanien 

 El Pardo (Madrid) – en ort i Spanien
 Palacio Real de El Pardo – kungligt palats i Spanien

Robotskapade Mexikoförgreningar